Jonas Liwing (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière en jouant dans le championnat suédois moins de 18 ans en jouant pour l'équipe de l'AIK IF en 1999. Il gravit tous les échelons et rejoint finalement l'équipe sénior dans l'Allsvenskan (deuxième division suédoise) en 2002. Cette année-là, il obtient le meilleur différentiel +/- de la « SuperElit » avec +51.

Par la suite il rejoint l'équipe de l'IK Oskarshamn dans cette même seconde division. Il fait ses débuts dans l'élite suédoise, l'Elitserien en 2005 sous les couleurs de l'équipe du Djurgårdens IF. En 2006-07, il passe une partie de la saison avec Djurgårdens puis joue avec l'équipe du HC TWK Innsbruck dans le championnat autrichien.

En 2007, il rejoint en compagnie de Carl Mallette l'équipe des Dragons de Rouen dans l'Élite française. L'équipe remporte la Ligue Magnus et la Coupe de la Ligue 2008. À l'issue de la saison, il revient à l'AIK IF dans l'Allsvenskan. L'équipe est promue en Elitserien en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Suède lors du championnat du monde moins de 18 ans en 2001.

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
2008 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.
2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Carrière en club 

|1999-2000||AIK IF ||Allsvenskan Jr.18||19||4||3||7||12||  ||  ||  ||  || 
|-
|2000-2001||AIK IF||Allsvenskan Jr.18||2||1||0||1||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2000-2001||AIK IF||Superelit Jr.20||20||7||4||11||46||2||0||0||0||4
|-
|2001-2002||AIK IF||Superelit Jr.20 ||35||13||24||37||20||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||AIK IF||Superelit Jr.20 ||4||2||2||4||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||AIK IF||Allsvenskan ||26||7||6||13||16||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||AIK IF||Superallsvenskan ||13||1||0||1||10||9||0||0||0||0
|-
|2003-2004||AIK IF||Allsvenskan ||32||4||12||16||16||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004||AIK IF||Superallsvenskan ||14||4||5||9||6||15||1||2||3||16
|-
|2004-2005||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||30||8||12||20||22||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005||IK Oskarshamn ||Superallsvenskan ||14||2||2||4||2||12||1||4||5||18
|-
|2005-2006||Djurgårdens IF ||Superelit Jr.20 ||6||0||3||3||2||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006||Djurgårdens IF ||Elitserien || 44||2||3 ||5 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2006-2007||Djurgårdens IF ||Elitserien ||34||2||4||6||22||  ||  ||  ||  || 
|-
|2006-2007||HC TWK Innsbruck  ||EBEL ||17||1||5||6||12||  ||  ||  ||  || 
|-
|2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||26 ||4  ||33 ||37  ||6 ||9 ||2 ||7 ||9 ||18
|-
|2008-2009|| AIK IF || Allsvenskan || 44|| 5|| 14|| 19|| 18|| || || || ||
|-
|2009-2010|| AIK IF || Allsvenskan || 52|| 8|| 12|| 20|| 36|| || || || ||
|-
|2010-2011|| AIK IF || Elitserien || 45|| 3|| 8|| 11|| 10|| 8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2011-2012|| AIK IF || Elitserien || 53|| 3|| 8|| 11|| 16|| 12|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2012-2013|| AIK IF || Elitserien || 54|| 8|| 15|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || AIK IF || SHL || 53|| 5|| 20|| 25|| 12|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 52|| 4|| 21|| 25|| 12|| 7|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|2015-2016 || Hamburg Freezers || DEL || 41|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017||IK Oskarshamn||Allsvenskan ||52||3||19||22||14||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018||Södertälje SK ||Allsvenskan ||48||4||19||23||14||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019||VIK Västerås HK||Allsvenskan ||51||6||22||28||16||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| EIHL || Sheffield Steelers ||17 ||1||2||3||2||-|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6|| 1|| 1|| 2|| 8|| +3|| align="left"| Septième place

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HC Innsbruck
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Sheffield Steelers